Meet The Fuckers ist eine amerikanische Porno-Parodie auf den US-amerikanischen Film Meine Braut, ihr Vater und ich (im Englischen Meet the Parents).

Handlung 
Gerald hat seinen schrulligen Vater, Mr. Fucker, und seine neue, junge Frau, Mrs. Fucker, schon lange nicht mehr besucht. Geralds Frau Paige schlägt einen Besuch vor, um die familiären Bindungen zu festigen. Als sie ankommen, erfahren sie, dass Geralds Elternhaus zu einem wahren Sex-Paradies geworden ist.

Weblinks 
 Meet the Fuckers: A DP XXX Parody
 

US-amerikanischer Film
Porno-Parodie
Filmtitel 2018